Wenzl ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Wenzl (* 1979), österreichische Schauspielerin
 Andreas Wenzl (* 1993), deutscher Basketballspieler
 Aloys Wenzl (1887–1967), deutscher Dozent für Philosophie und Psychologie
 Erwin Wenzl (1921–2005), österreichischer Politiker (ÖVP)

 Heinz Wenzl (* 1938), österreichischer Fußballspieler
 Helmut Wenzl (1934–2018), deutscher Physiker
 Josef Wenzl (* 1984), deutscher Skilangläufer
 Julia Wenzl (* 1990), deutsche Handballspielerin
 Karl Wenzl (1903–1942), deutscher Politiker (NSDAP)
 Konrad Wenzl (1893–1945), österreichischer Politiker und Landwirt
 Martin Wenzl (* 1984), deutscher Schauspieler
 Michael Wenzl (* 1991), deutscher Basketballspieler
 Nico Wenzl (* 2001), deutscher Basketballspieler
 S. Wenzl, Pseudonym für den Schriftsteller, Theaterkritiker und Feuilletonisten beim Hannoverschen Tageblatt Wilhelm Frerking (1852–1938)

Siehe auch:
 Wenzel
 Wentzel
 Vencl